Bertolli , azienda alimentare italiana
 Palazzo Bertolli,  edificio di Lucca
 Francesca Bertolli , contralto italiana

Pagine correlate

 Bertoli